Gilet (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Valencia
gilet (kleding), een kledingstuk